Выборы в [[Донецкая область|Донецкой области]]

Выборы в Донецкой области представляют особый интерес из-за своей масштабности (самая густонаселённая область — 10 % населения Украины) и специфики местного электората

Парламентские выборы на Украине (1990) 
Состоялись 15 мая 1990 года.

Президентские выборы на Украине (1991) 
Включали только один тур, в котором победу одержал Кравчук Леонид Макарович (по Украине 61,59 % голосов). В Донецкой области следующие результаты:
 Кравчук Леонид Макарович 71,47 %
 Гринёв Владимир Борисович 10,98 %
 Черновол Вячеслав Максимович 9,59 %
 Лукьяненко Левко Григорьевич 3,11 %

Президентские выборы на Украине (1994) 
Включали первый тур (по Украине за Кравчука Леонида Макаровича проголосовало 38,32 %, за Кучму Леонида Даниловича 31,14 %) и второй тур, в котором победил Кучма Леонид Данилович (по Украине 52,15 %, у противника — 45,06 %). В Донецкой области следующие результаты:
 первый тур
 Кучма Леонид Данилович 54,77 %
 Кравчук Леонид Макарович 16,44 %
 Мороз Александр Александрович 16,62 %
 Лановой Владимир Тимофеевич 6,33 %
 второй тур
 Кучма Леонид Данилович 79,00 % (2 006 417 голосов)
 Кравчук Леонид Макарович 18,49 % (469 677 голосов)

Парламентские выборы на Украине (1998) 
Приняли участие в выборах 64,54 % зарегистрированных избирателей. По многомандатному округу на выборах в Верховную Раду первое место заняли коммунисты. Результаты:
 КПУ — 35,45 %
 Блок «Трудовая Украина» — 14,81 %
 Блок «Партия труда и Либеральная партия — РАЗОМ» — 6,70 %
 ПСПУ — 4,24 %
 Партия зелёных Украины — 4,00 %
 Партия «Наша Украина» («Реформы и Порядок») — 3,61 %
 НДП — 3,44 %
 ВО «Громада» — 2,68 %
 Партия регионов — 2,54 %
 Народный Рух Украины — 2,19 %

По мажоритарным округам больше всего голосов получили кандидаты-самовыдвиженцы:
 самовыдвиженцы (14 человек): Юшко Игорь Олегович (Донецк, округ № 42), Звягильский Ефим Леонидович (Донецк, округ № 43), Ржавский Александр Николаевич (Бахмут, округ № 46), Янковский Николай Андреевич (Горловка, округ № 47), Черненко Виталий Григорьевич (Горловка, округ № 48), Константинов Евгений Семёнович (Константиновка, округ № 51), Шеховцов Алексей Дмитриевич (Краматорск, округ № 52), Матвиенков Сергей Анатольевич (Мариуполь, округ № 55), Лытюк Анатолий Иванович (Мариуполь, округ № 56), Лещинский Александр Олегович (Славянск, округ № 58), Мичко Николай Иванович (Харцызск, округ № 60), Васильев Геннадий Андреевич (Марьинка, округ № 61), Коновалюк Валерий Ильич (Волноваха, округ № 62), Богатыренко Анатолий Андреевич (Старобешево, округ № 63).
 КПУ (7 человек): Писаренко Анатолий Аркадьевич (Донецк, округ № 44), Кочерга Виктор Герасимович (Доброполье, округ № 49), Яковенко Александр Николаевич (Енакиево, округ № 50), Моисеенко Владимир Николаевич (Макеевка, округ № 53), Власов Владимир Викторович (Макеевка, округ № 54), Кравченко Николай Васильевич (Селидово, округ № 57), Абрамов Фёдор Михайлович (Снежное, округ № 59).
 Блок «Партия труда и Либеральная партия — РАЗОМ» (1 человек) — Щербань Владимир Петрович (Донецк, округ № 41).
 Партия регионов (1 человек) — Рыбак Владимир Васильевич (Донецк, округ № 45).

В результате (при сумме мажоритарной и пропорциональной систем голосований) от Донецкой области прошло 20 депутатов-коммунистов, 14 самовыдвиженцев, по 2 от партии ПСПУ и Партии Зелёных Украины и по одному депутату от НРУ, НДП, Громада, СДПУ(о), Партия регионов, Блок «Партия труда и Либеральная партия — РАЗОМ», Блок СПУ и СелПУ.

Президентские выборы на Украине (1999) 
В первом туре на выборах президента Украины в 1999 году уверенно выходил на первое место Пётр Симоненко, получив 31 октября 1999 года 959 183 голосов из 2 434 445, принявших участие в голосовании, то есть 39,4 %. Следующий кандидат — действующий на тот момент президент Леонид Кучма — набрал лишь 778 104 голосов (32,0 %). Другие кандидаты (в сумме 28,6 %) получили следующее число голосов:
 Витренко Наталья Михайловна — 280 172 (11,5 %);
 Мороз Александр Александрович — 153 406 (6,3 %);
 Марчук Евгений Кириллович — 48 881 (2,0 %);
 Костенко Юрий Иванович — 16 778 (0,7 %);
 Ржавский Александр Николаевич — 12 433 (0,5 %);
 Онопенко Василий Васильевич — 11 123 (0,5 %);
 Удовенко Геннадий Иосифович — 10 102 (0,4 %);
 Кармазин Юрий Анатольевич — 9 364 (0,4 %)
 Кононов Виталий Николаевич — 6 412 (0,3 %);
 Базилюк Александр Филимонович — 6 153 (0,3 %);
 Габер Николай Александрович — 2 988 (0,1 %).

Как видно из приведенных цифр, почти 2/3 голосов, которые должны были быть распределены между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, представлены откровенно левыми кандидатами: Витренко и Мороз, что обещало абсолютную победу коммунисту Симоненко, который итак опережал Кучму более чем на 7 %. Однако во втором туре ситуация кардинально изменилась, и первое место получил Леонид Кучма, набрав 1 557 340 голосов из 2 943 688, принявших участие в голосовании, то есть 52,9 % (рост +65 %), а Симоненко соответственно 1 213 694 голосов (41,2 %) (рост +4,5 %). Большинством экспертов данная «коллизия» объясняется подлогом выборов, в результате чего Донецкая область, единственной из областей восточной Украины проголосовала не за коммуниста.

Некоторые объективные факты, подтверждающие нарушения выборов второго тура 1999 года:
 увеличение количества зарегистрированных избирателей в Донецкой области между двумя турами на 58 240 человек;
 увеличение явки избирателей на 509 243 человека (рост +21 %) — рекордная явка по Украине;
 большое количество испорченных бюллетеней во втором туре, в некоторых городах (Снежное, Бахмутский, Володарский район) до 7 %;
 несоответствие «арифметики» предпочтений избирателей первого и второго тура.

Максимальное количество, проголосовавших за Кучму во втором туре в следующих административных единицах области: Макеевка (59,72 %: этот город ещё в 1998 году избрал в Верховную Раду исключительно коммунистов), Авдеевка (58,53 %), Шахтёрский район (58,08 %), Славянск (57,96 %), Славянский район (57,92 %), Доброполье (57,53 %). Максимально количество, проголосовавших за Симоненко: Новогродовка (58,24 %), Амвросиевский район (55,81 %), Дебальцево (51,76 %), Харцызск (51,0 %).

Президентские выборы на Украине (2004) 
Единственные выборы на Украине, которые проходили в три тура, состоялись на фоне Оранжевой Революции в конце 2004 года. В Донецкой области преобладали голоса за Виктора Януковича.

Результаты первого тура (31 октября):
 Виктор Янукович — 86,7 %
 Пётр Симоненко — 3,3 %
 Виктор Ющенко — 2,9 %
 Александр Мороз — 1,3 %

Результаты второго тура (21 ноября):
 Виктор Янукович — 96,2 %
 Виктор Ющенко — 2,03 %

Результаты третьего тура (переголосование второго тура) (26 декабря):
 Виктор Янукович — 93,5 %
 Виктор Ющенко — 4,2 %

Парламентские выборы на Украине (2006)

Результаты 
Результаты выборов народных депутатов Украины

Первое место ожидаемо заняла Партия Регионов, для которой Донбасс является традиционным регионом.
Остальные партии расположились следующим образом:

Как видно из таблицы, трёхпроцентный барьер на выборах народных депутатов набрали 4 партии и блока.

Карты, отображающие результаты голосования в Донецкой области на парламентских выборах на Украине 2006 г.

Результаты выборов депутатов Донецкого областного совета

Как видно из таблицы, трёхпроцентный барьер на выборах народных депутатов набрали 4 партии и блока. С учётом бонусных мест (за счёт партий и блоков, не набравших трёхпроцентный барьер) Партия Регионов получила 79,2 % мандатов депутатов областного совета, Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция» — 8,83 %, Социалистическая партия Украины — 7,55 %, Коммунистическая партия Украины — 4,42 %. Для преодоления избирательного барьера Блоку Юлии Тимошенко не хватило 0,16 % голосов.

Явка избирателей 
Из 3 620 787 избирателей, зарегистрированных на территории Донецкой области, на выборах народных депутатов Украины приняло участие 2 513 464 человек, или 69,42 %, то есть чуть больше, чем в целом по Украине (67,68 %). Максимальная явка отмечалась в Константиновском районе (80,25 %), минимальная — в городе Артемово Дзержинского горсовета (58,82 %),

Местные выборы (2010) 
Во всех советах области (общее число — 413) победила Партия регионов, набравшая порой в небольших городах и посёлках до 100 % депутатских мандатов. Также представителями Партии регионов представлены 45 из 52 городских голов области. Исключениями являются главы следующих городов:
 Горловка — Клеп Евгений Викторович (Сильная Украина),
 Дебальцево — Проценко Владимир Васильевич (КПУ),
 Кировское — Кулиш Ольга Николаевна (КПУ),
 Снежное — Доронин Александр Александрович (Народная партия),
 Николаевка — Похидня Григорий Петрович (Народная партия),
 Новоазовск — Сидоренко Олег Валерьевич (Сильная Украина),
 Светлодарск — Брехунец Анатолий Федорович (КПУ).

Выборы в областной совет 
В областной совет прошли представители 4-х политических партий: Партия регионов (всего 166, или 92,2 % депутатских мандатов по смешанной системе), КПУ (всего 9 мест, или 5 %), Сильная Украина (всего 4 места, или 2,2 %), Аграрная партия (всего 1 место, или 0,6 %). Из 90 депутатов областного совета, избранных по мажоритарной системе — 88 (97,8 %) прошли от Партии регионов, по 1 (1,1 %) от КПУ и Аграрной партии. По системе партийных списков проголосовали следующим образом:
 всех избирателей — 3 384 476
 приняли участие — 1 526 574 (явка — 45,11 %)
 проголосовали за:
 Партия регионов — 1 004 115 (65,78 %): 78 депутатов
 КПУ — 107 332 (7,03 %): 8 депутатов
 Сильная Украина — 56 166 (3,68 %): 4 депутата
 Фронт змин — 40 698 (2,67 %)
 Батьківщина — 34 809 (2,28 %)
 ПСПУ — 22 004 (1,44 %)
 «Дети войны» народная партия — 12 620 (0,83 %)
 Русский блок — 12 545 (0,82 %)
 СПУ — 10 838 (0,71 %)
 Партия зелёных — 8 737 (0,57 %)
 «Новая политика» — 8 600 (0,56 %)
 Единый центр — 6 200 (0,41 %)
 ВО «Свобода» — 5 392 (0,35 %)
 Наша Украина — 4205 (0,28 %)
 Аграрная партия — 4055 (0,27 %)
 Молодёжная партия Украины — 3906 (0,26 %)
 Христианское движение — 3132 (0,21 %)
 Правда — 2989 (0,20 %)
 Народная партия — 2765 (0,18 %)
 Партия защитников Отечества — 2491 (0,16 %)
 Справедливость — 2372 (0,16 %)
 Народная власть — 1574 (0,10 %)
 Третья сила — 1392 (0,09 %)
 против всех — 128 523 (8,42 %)
 испорченных бюллетеней — 39114 (2,56 %)

Список городских, поселковых и сельских глав администрации 
В таблице отмечены главы всех городов областного значения:

Донецк 
 городской голова — Лукьянченко Александр Алексеевич (72,08 % избирателей, от Партии регионов, повторно).
 ближайшие конкуренты: Андрей Амбросенок — 4,00 %, Владимир Марченко — 3,66 %, Сергей Аникушин — 2,74 %, Аркадий Яворский — 2,74 %, Виктория Васильева — 1,7 %, Кирилл Кудлай — 0,67 %, Роман Лыгин — 0,54 %. Не поддержали ни одного из кандидатов — 10,08 %.
 городской голова города Моспино — Меренков Михаил Николаевич.
 поселковый глава пгт Ларино — Хочкина Ольга Вячеславовна.
 в городском совете всего 90 мандатов, в Моспино — 32, пгт Ларино — 20 мандатов, в районных города советах: от 60 мандатов (Кировский райсовет) до 40 (Ворошиловский, Куйбышевский и Петровский), в Будённовском и Пролетарской по 50, Калининском — 54, Киевском и Ленинском — по 56 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в Донецкий городской совет прошли:
 Партия регионов (71,70 %, 40 депутатов),
 КПУ (5,17 %, три мандата),
 «Сильная Украина» (3,17 %, два мандата).
 не прошли в городской совет следующие партии:
 Батьківщина (2,22 %)
 «Фронт змін» (1,82 %)
 ПСПУ (1,19 %)
 против всех — 7,26 %
 Во все представительские органы власти вошли представители Партии регионов и КПУ, в 8 районах города Донецка будут заседать представители «Сильной Украины», в 3 райсоветах Донецка — «Батькивщини», в 2 — «Фронта змін».

Авдеевка 
 городской голова — Юрий Черкасов (33,7 % избирателей, от Партии регионов, повторно).
 ближайший конкурент — замдиректора ООО «Акцент» Сергей Гостев (выдвинут «Сильной Украиной») набрал 25,3 %.
 в городском совете всего 36 мандатов.

Бахмут 
 городской голова — Рева Алексей Александрович (свыше 70 %, от Партии регионов, повторно)
 городской голова города Соледар — Товстокоренко, Юрий Васильевич (58 %, от Партии регионов, новый городской голова).
 городской голова города Часов Яр — Опанасенко, Ольга Михайловна (57 %, от Партии регионов), ближайший конкурент — Руслан Макарович («Фронт змин»).
 в городском совете всего 60 мандатов, в Соледаре и Часовом Яре — по 30 мандатов.

Горловка 
 городской голова — Клеп Евгений Викторович (39 925 голосов, или 49,2 %, от Сильной Украины, до этого — Пантелеймоновский поселковый глава).
 ближайшие конкуренты — Сахарчук Иван Андреевич (13 706 голосов, или 16,9 %, от Партии регионов, предыдущий городской голова), Вадим Соломаха (8 939, или 11 %), против всех — 6 053 (7,5 %). Явка на выборах: 81 168 проголосовавший из 219 700 по спискам (36,94 %).
 поселковый голова пгт Гольмово — Ходусова Елена Дмитриевна, пгт Зайцево — Елизаров Николай Николаевич, пгт Пантелеймоновка — Реутова Светлана Викторовна.
 в городском совете всего 76 мандатов, в поселковых советах Пантелеймоновки и Гольмовского — по 30, Зайцево — 20 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов (44,54 %): 24 мандата и 36 из 38 мажоритарных мандатов, всего — 60 из 76,
 Сильная Украина (9,24 %): 5 мандатов
 КПУ (7,66 %): 4 мандатов
 Европейская партия Украины (3,81 %): 2 мандата
 Батьківщина (3,2 %): 2 мандата
 Единый центр (3,1 %): 1 мандат

Дебальцево 
 городской голова — Проценко Владимир Васильевич (5 217 голосов, или 35,63 %, от КПУ, полковник СБУ в отставке).
 в выборах городского головы приняло участие 14 644 человек из 37 694 по спискам (явка — 38,85 %).
 ближайшие конкуренты — Бондарчук Андрей Дмитриевич (4 081, или 27,87 %, от Партии регионов), Вьюков Александр Васильевич (1 109, или 7,57 %), Емельянова Анна Викторовна (912, или 6,23 %), Данченко Андрей Владимирович (510, или 3,48 %). Против всех — 2 486 (16,98 %).
 городской голова Светлодарска — Брехунец, Анатолий Фёдорович — беспартийный.
 поселковый голова пгт Мироновский — Костоглодов Игорь Дмитриевич (Партия регионов).
 в городском совете всего 46 мандатов, в Светлодарске и пгт Мироновский по 30 мандатов.
 в выборах депутатов городского совета приняло участие 14 644 избирателя из 37 694 по спискам (38,85 %). По мажоритарным округам прошли 22 представителя Партии регионов и 1 — Народной партии. По результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов (8 258 голоса, 56,39 %): 18 мандатов (+ 22 — по мажоритарным округам, итого 40 из 46)
 КПУ (1 661 голоса, 11,34 %): 4 мандата
 Сильная Украина (549 голоса, 3,75 %): 1 мандат
 не прошли в городской совет следующие партии:
 Батьківщина (453 голоса, 3,09 % — вероятно, ошибка?)
 ПСПУ (353 голоса, 2,41 %)
 Фронт змин (338 голоса, 2,31 %)
 Народная партия (309 голосов, 2,11 %)
 Единый центр (283 голоса, 1,93 %)
 против всех (2 092 или 14,29 %).

Дзержинск 
 городской голова — Слепцов Владимир Никитович (22 975 голосов, или 76,79 %, от Партии регионов, повторно). В выборах городского головы приняло участие 29 918 человек.
 ближайшие конкуренты — Ерошенко Людмила Викторовна (3 034 голосов, или 10,14 %), Бобров Олег Петрович (1 262 голосов, 4,22 %). Против всех — 2 293 голосов (7,66 %).
 городской голова города Артёмово и посёлков:
 город Артёмово — Наумов, Владимир Александрович (2 036 голосов, от Партии регионов) повторно, ближайший конкурент — Дидоренко Владимир Иванович (734 голоса, от КПУ),
 пгт Новгородское — Ленко Николай Николаевич (3 296 голосов, или 63,56 %, от Партии регионов). Приняло участие 5 186 избирателей. Ближайшие конкуренты: Дойных Сергей Иванович (503, или 9,70 %, от ПСПУ), Герцев Николай Александрович (406, или 7,83 %, беспартийный), Собчук Александр Николаевич (156, или 3,0 %), Филь Олег Станиславович (153, или 3,0 %), Савчук Пётр Александрович (139, или 2,68 %),
 пгт Щербиновка — Бергий Нелли Михайловна (1 189 голосов, от Партии регионов), ближайший конкурент — Щетина Галина Михайловна (429 голосов, от ПСПУ),
 пгт Кирово — Карамышева Валентина Николаевна (2 790 голосов, от Партии регионов), ближайшие конкуренты: Наконечный Владимир Виналиевич (471 голос, от ПСПУ), Тесленко Владимир Викторович (352 голоса, от КПУ), Черепов Владимир Николаевич (276 голос, беспартийный).
 в городском совете всего 46 мандатов, в городе Артёмово и пгт Кирово и Новгородское по 30, в пгт Щербиновка — 22 мандата.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов: 19 мандатов (+ 21 — по мажоритарным округам, итого 40 из 46),
 КПУ: 3 мандата,
 СПУ: 1 мандат
 2 мандата по мажоритарной системе получили представители Сильной Украины.

Димитров 
 городской голова — Требушкин Руслан Валерьевич (7 860 голосов, 50,91 %, от Партии регионов, вновь). Явка избирателей — 15 439 человек (38,9 %).
 ближайшие конкуренты — Ревва Лариса Николаевна (4 879 голосов, 31,60 %, от «Фронт змін», исполняла обязанности городского головы с 9 октября 2009 года, вышла из Партии регионов 27 сентября 2010 года), Сирота Вячеслав Анатольевич (600 голосов, или 3,89 %), Абрамов Александр Викторович (382 голоса, или 2,47 %), Лысыченко Владимир Васильевич (374 голоса, или 2,42 %).
 в городском совете всего 40 мандатов.
 по результатам выборов по мажоритарным округам прошли только представители Партии регионов (20 мандатов), а в многомандатном (по партиям) избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов: 15 мандатов (+ 20 — по мажоритарным округам, итого 35 из 40)
 «Фронт змін»: 5 мандатов.

Доброполье 
 городской голова — Виктор Дерипаска (около 11 000 голосов, или около 52 %, от Партии регионов, повторно). В выборах приняло участие около 21 000 избирателей (явка — 40,7 %).
 ближайший конкурент — Виктор Сергеев (около 4 500 голосов, или около 21 %). Было только 2 кандидата. Против всех около 5 500 (около 26 %).
 городской голова города Белицкое — Заварзин, Александр Тихонович от Партии Регионов — повторно.
 городской голова города Белозёрское — Разуменко, Александр Николаевич от Партии Регионов — повторно.
 в городском совете всего 40 мандатов, в городах Белицкое, Белозёрское и пгт Новодонецкое по 30 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов — 51 %,
 КПУ,
 «Женщины за будущее»,
 Сильная Украина.

Докучаевск 
 городской голова — Игорь Скобилин (от Партии регионов, вновь)
 ближайший конкурент — Павел Тарасенков (от Сильной Украины) умер в день выборов, 31 октября 2010 года
 в городском совете всего 40 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов (6 035 голосов, или 62,15 %): 16 мандатов (+ 18 — по мажоритарным округам, итого 34 из 40)
 ПСПУ (558 голосов, или 5,75 %): 2 мандата
 Батьківщина (549 голосов, или 5,65 %): 1 мандат (+ 1 по мажоритарным округам, итого 2)
 «Сильная Украина» (404 голоса, или 4,16 %): 1 мандат
 1 мандат по мажоритарной системе получил представитель Единого центра.

Дружковка 
 городской голова — Гнатенко Валерий Сергеевич (около 80 %, от Партии регионов, повторно: был городским головой до 18 мая 2010 года). Явка — около 37 %, против всех проголосовало около 10 %.
 ближайший конкурент — Александр Нефёдов (более 10 %, от Сильной Украины).
 в городском совете всего 50 мандатов, в пгт Алексеево-Дружковка — 30, а пгт Райское — 16 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов: 43 мандата
 КПУ: 5 мандатов
 Батьківщина: 1 мандат
 «Сильная Украина»: 1 мандат

Енакиево 
 городской голова — Рухадзе, Сергей Жоржевич (около 66 %, от Партии регионов, повторно)
 ближайшие конкуренты — Покрова Руслан Анатольевич (около 25 %, от «Рідна Вітчизна»), Воропаева Лариса Владимировна (7 %, от Батьківщина), против всех — 8 %.
 городской голова города Углегорск — Мартынов, Михаил Алексеевич (от Партии регионов), ближайший конкурент — Курицкий (набрал на 1 500 голосов меньше).
 городской голова города Юнокоммунаровск — Роленко, Александр Викторович (от Партии регионов)
 в городском совете всего 50 мандатов, в городах Углегорск и Юнокоммунаровск, в пгт Карло-Марксово и Булавинское по 30 мандатов, в пгт Ольховатка — 24, в пгт Корсунь — 20 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов: 23 мандата (+ все 25 мандатов по мажоритарным округам, итого 48 из 50),
 КПУ: 1 мандат;
 Сильная Украина: 1 мандат.

Константиновка 
 городской голова — Сергей Давыдов (21 314 голосов, или 59,8 %, от Партии регионов)
 ближайший конкурент — Леонид Ефремов (около 11 %, от «Фронта змін»)
 в городском совете всего 40 мандатов.

Краматорск 
 городской голова — Костюков Геннадий Андреевич (19 312 голосов, или 33,47 %, от Партии регионов, повторно). Всего голосовало 57 696 избирателей. Против всех — 12 330 голосов, или 23,1 %.
 ближайшие конкуренты — Владимир Ржавский (5 984 голосов, или 10,37 %), Сергей Гордиенко (5 862, или 10,16 %), Дмитрий Кривошеев (5 277, или 9,14 %), Галина Смаглий (4 909, или 8,5 %), Дмитрий Огурцов (1 332, или 2,3 %), Сергей Ковальчук (1 116, или 1,93 %).
 в городском совете всего 50 мандатов, в поселковом совете пгт Красноторка — 32 мандата, в пгт Беленькое, Шабельковка, Ясногорка — по 30 мандатов.
 по результатам выборов по мажоритарным округам прошли только представители Партии регионов (25 мандатов), а в многомандатном (по партиям) избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов (26 712 голосов, или 47,68 %): 15 мандатов (+ 25 — по мажоритарным округам, итого 40 из 50)
 «Фронт змін» (4 712, или 8,55 %): 3 мандата
 КПУ (4 409, или 7,87 %): 2 мандата
 Батьківщина (3 536, или 5,31 %): 2 мандата
 Сильная Украина (2 047, или 3,65 %): 1 мандат
 ПСПУ: 1 мандат
 против всех 7 546 голосов, или 13,47 %.

Красноармейск 
 городской голова — Андрей Ляшенко (13 252 голосов, 49,95 %, от Партии регионов, повторно)
 ближайшие конкуренты — Валерий Аржавитин (4 978 голосов, или 18,76 %), Юрий Лазарев (4 667, или 17,59 %). Явка избирателей — 42 %.
 городской голова города Родинское — Джураев, Валерий Мусаевич (от Партии регионов), явка избирателей — 41,4 % (всего по спискам — около 9 000 жителей)
 в городском совете всего 40 мандатов, в городе Родинское — 30 мандатов, в пгт Шевченко — 20.
 по результатам выборов по мажоритарным округам прошли только представители Партии регионов (20 мандатов), а в многомандатном (по партиям) избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов: 14 мандатов (+ 20 — по мажоритарным округам, итого 34 из 40)
 КПУ: 3 мандата,
 «Фронт змин»: 2 мандата
 Либеральная партия Украины: 1 мандат
 по результатам выборов по партийным спискам в Родинский горсовет прошли представители Партии регионов, «Новая политика» и КПУ.

Макеевка 
 городской голова — Мальцев Александр Николаевич (политик)
 поселковый глава пгт Ясиновка — Свинарь Игорь Николаевич, по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в поселковый совет прошли 27 представителей Партии регионов, 2 — КПУ, 1 — СПУ.
 поселковый глава пгт Криничное — Шеремет Виктор Николаевич, депутаты — все от Партии регионов, поселковый глава пгт Грузско-Зорянское — Уварова Елена Николаевна, депутаты — все от Партии регионов, поселковый голова пгт Нижняя Крынка — Гудков Геннадий Иванович, депутаты — все от Партии регионов, поселковый голова администрации пгт Пролетарское — Чулакова Мария Петровна, депутаты — все от Партии регионов.
 в городском совете всего 76 мандатов, в поселковых советах пгт Грузско-Зорянское, Нижняя Крынка, Пролетарское, Ясиновка — по 30 мандатов, пгт Криничное — 20 мандатов.
 по результатам выборов по мажоритарным округам прошли только представители Партии регионов (38 мандатов), а в многомандатном (по партиям) избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов: 36 мандатов (+ 38 — по мажоритарным округам, итого 74 из 76),
 КПУ: 2 мандата.

Мариуполь 
Подробнее — см. Выборы в Мариуполе.
 городской голова — Хотлубей Юрий Юрьевич (62 216 голосов, или 50,46 %, от Партии регионов, повторно).
 в выборах городского головы приняло участие 123 303 человека из 344 721 по спискам (явка — 35,77 %).
 ближайшие конкуренты — Ярошенко Александр Александрович (14 385 голосов, или 11,67 % от Фронта змин), Печеришный Григорий Иванович (9 543 голосов, или 7,74 % от КПУ), Николаев Михаил Евгеньевич (от Батьківщина), наименьшее количество у Сокрута Виктор Анатольевич — (203 голоса, или 0,16 %). Всего 12 кандидатов. Не поддержали ни одного из кандидатов 12 756 человек — 10,34 %.
 поселковые главы:
 пгт Старый Крым — Балабанов, Михаил Иванович (около 70 % от Партии регионов, повторно, единственный кандидат),
 пгт Сартана — Махсма, Степан Григорьевич (от Партии регионов), конкурент — Владимир Скударь (от КПУ), прежний глава, Владимир Кирьяков не баллотировался,
 пгт Талаковка — Красиков, Николай Иванович (от Партии регионов, вновь), всего 5 кандидатов, прежний глава, Григорий Иваненко не баллотировался.
 в городском совете всего 76 мандатов, в поселковых советах (Старый Крым, Сартана, Талаковка) — по 30 мандатов.
 в выборах депутатов городского совета приняло участие 123 303 человека из 344 721 по спискам (явка — 35,77 %). По мажоритарным округам прошли только представители Партии регионов (все 38 мест). По результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов (65 032 голосов, или 52,74 %): 26 мандатов (+ 38 — по мажоритарным округам, итого 64 из 76)
 КПУ (10 709, или 8,68 %): 4 мандата
 «Фронт змин» (10 174, или 8,25 %): 4 мандата
 «Сильная Украина» (4 736, или 3,84 %): 2 мандата
 СПУ (4 461, или 3,62 %): 2 мандата
 не прошли в городской совет следующие партии:
 Батьківщина (3 613, или 2,93 %)
 КПУ (обновлённая) (3 531, или 2,86 %)
 Социал-демократическая партия Украины (1 522, или 1,23 %)
 против всех (11 516, или 9,34 %)

Новогродовка 
 городской голова — Александр Антоненко (2 546 голосов, или 43,69 %, от Партии регионов, повторно).
 всего приняло участие 5 828 избирателей из 12 201 по спискам (явка — 47,77 %).
 ближайшие конкуренты — Константин Мусейко (1 993 голоса, или 34,20 %, от партии «Защитники Отечества»), Александр Ильенко (648 голосов, или 11,12 %), против всех — 409 голосов, или 7,02 %.
 в городском совете всего 36 мандатов.

Селидово 
 городской голова — Виктор Ремизов (38,6 %, от Партии регионов, городской голова Селидово до 2006 г.)
 ближайший конкурент — Евгений Босенко (37,3, от «Единый центр»), Валерий Латынин, Лариса Лионяева.
 городской голова города Горняк — Архипенко, Владимир Григорьевич от Партии Регионов — повторно.
 городской голова города Украинск — Комар, Виктор Иванович от Партии Регионов.
 в городском совете всего 36 мандатов, в городах Горняк и Украинск по 30 мандатов, в пгт Кураховка — 20, в пгт Цукурино — 16 мандатов.

Славянск 
 городской голова — Штепа Неля Игоревна (около 60 %, от Партии регионов, председатель благотворительного фонда «Спешите делать добро»).
 Общее число избирателей Славянска — 91 306, Николаевки — 11 117, Святогорска — 2 777 человек. Явка по Славянску — 31,4 % (наименьшая по области).
 ближайшие конкуренты — Владимир Винниченко (8 %, от Народной партии), Владимир Малюгин (6 %, Партия Зелёных), Оксана Нечипоренко (2 %, ВО «Свобода»), Алексей Пивовар (2 %, «Единый центр»).
 городской голова города Николаевка — Похидня, Григорий Петрович (от Народной партии), города Святогорск — Дзюба, Александр Иванович (от Партии регионов, повторно).
 в городском совете всего 60 мандатов, в городе Николаевка — 30 мандатов, в городе Святогорск — 26 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в Славянский городской совет прошли:
 Партия регионов (45,7 %),
 КПУ (11,5 %),
 ПСПУ (4,84 %),
 Сильная Украина (6,06 %),
 «Фронт змин» (3,35 %),
 «Дети войны» Народная партия (3,3 %).

Снежное 
 городской голова — Доронин Александр Александрович (от Народной партии, бывший директор филиала № 4 АОЗТ «Агроспецмонтаж»)
 ближайшие конкуренты — Чепурной Валентин Семёнович (от Партии регионов, предыдущий глава администрации, набрал на 2 000 голосов меньше), Лисий Валерий Михайлович (от «Наша Украина»).
 в городском совете всего 38 мандатов, в пгт Северное — 30 мандатов, пгт Первомайский — 20, в пгт Андреевка, Горняцкое и Залесное — по 16 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов (8 945 голосов, или 47 %): 11 мандатов
 Народная партия (3 278, или 17,3 %): 4 мандата
 КПУ (1 778, или 9,4 %): 2 мандата
 Сильная Украина (1 110, или 5,8 %): 1 мандат
 СПУ (699, или 3,7 %): 1 мандат
 не прошли в горсовет:
 ПСПУ (308, или 1,6 %),
 «Фронт змін» (275, или 1,4 %),
 «Наша Украина» (148, или 0,8 %),
 «Новая политика» (144, или 0,8 %),
 Русский блок (134, или 0,7 %),
 против всех — 1 582 (8,3 %).

Харцызск 
 городской голова города Зугрэс — Павленко, Сергей Иванович от Партии Регионов.
 городской голова города Иловайск — Ветер, Николай Иванович от Партии Регионов.

Шахтёрск 
 городской голова — Наумович Александр Владимирович (от Партии регионов).
 явка — 51 % (наибольшая среди городов области).
 в городском совете всего 50 мандатов, в пгт Стожковское — 20 мандатов, в пгт Контарное и Сердитое — по 16.

Ясиноватая 
 городской голова — Александр Русаченко (41,5 %, от Партии регионов, и. о. городского головы с 2010 года)
 ближайшие конкуренты — Наталья Андриенко (около 22 %, от Сильной Украины)
 предыдущий городской голова (с 2006 по 2010 год), Евгений Ищенко-Гиллер, баллотировавшийся от СПУ, был снят во время выборов.
 в городском совете всего 36 мандатов.

Александровский район 
 явка на выборах — 66 %.
 поселковый глава пгт Александровка — Незнанов, Анатолий Григорьевич от Партии Регионов, повторно
 в районном совете всего 32 мандатов, 30 из них (93,8 %) — Партия Регионов, 2 (6,2 %) — КПУ.

Амвросиевский район 
 городской голова города Амвросиевка — Скляров Игорь Викторович (3 612 голосов, или 48,01 %), член Партии Регионов (повторно).
 ближайшие конкуренты — Костин Александр Михайлович (1 771 голос, или 23,54 %), Миненко Игорь Леонидович (975 голосов, или 12,26 %). Против всех 945 избирателей (12,56 %).
 в районном совете всего 36 мандатов, 33 из них (91,7 %) — Партия Регионов, 3 (8,3 %)- КПУ.
 в городском совете города Амвросиевка — 30 мандатов.

Бахмутский район 
 городской голова города Северск — Гура, Александр Николаевич (1 680 голосов, или 47,63 %). (от Партии регионов, повторно).
 ближайшие конкуренты — Виталий Гатченко (913 голосов, или 25,89 %), Андрей Драголюбов (222 голоса, или 6,29 %), Сергей Ткаченко (201 голос, или 5,7 %), Владимир Гатченко (71 голос, или 2,01 %). Против всех — 11,11 %. Явка избирателей — 3527 человек 40 %.
 в районном совете всего 52 мандатов, 48 из них (92,3 %) — Партия Регионов, по 2 мандата (3,8 %) — от КПУ и Батьківщина.
 в городском совете города Северск — 30 мандатов.
 По результатам выборов в многомандатном избирательном округе в Северский городской совет прошли:
Партия регионов, (2 016 голосов, 57,16 %): 11 мандатов (+ 12 — по мажоритарным округам, итого 23 из 30),
КПУ (429 голосов, 12,16 %): 2 мандата (+ 2 — по мажоритарным округам),
Единый Центр (293 голоса, 8,31 %): 2 мандата (+ 1 — по мажоритарному округу).

Великоновосёлковский район 
 явка на выборах — 74,91 % (максимальная среди городов и районов области).
 поселковый голова пгт Великая Новосёлка — Тюрин, Сергей Станиславович от Партии Регионов (бывший директор ОШ № 2)
 в районном совете всего 34 мандатов, из них 30 (88,2 %) от Партия Регионов, 4 (11,8 %) — КПУ.

Волновахский район 
 городской голова города Волноваха — Демченко, Сергей Владимирович (от Партии регионов, повторно, чемпион Украины по гиревому спорту, генерал-майор казачьего куреня).
 в районном совете всего 68 мандатов, 56 (82,4 %) — от Партия Регионов, 5 (7,4 %) — КПУ, 3 (4,4 %) — «Фронт змін», по 2 (2,9 %) от Аграрная партия Украины и «Сильная Украина».
 в городском совете города Волноваха — 36.

Володарский район 
 явка на выборах — 65,14 %.
 10 сельских глав администраций из 11 — представители Партии регионов (Касьяновский сельский глава — беспартийный).
 поселковый голова пгт Никольское — Майшмаз, Фёдор Сергеевич, глава села Боевое — Чеграхчи, Михаил Семёнович, села Республика — Степанченко, Виктор Иванович, села Малоянисоль — Бахчисарай, Евгения Фёдоровна, села Зелёный Яр — Юзвинкевич Николай Вилиевич, села Заря — Лапенко Надежда Сергеевна, села Кальчик — Рыбкина Надежда Анатольевна, села Касьяновка — Авджи Константин Вилианович, села Новокрасновка — Безлюдный Сергей Леонидович, села Старченково — Жуков Александр Андреевич, села Тополиное — Галла Константин Георгиевич.
 в районном совете всего 44 мандата.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов (95,5 %): 42 мандата,
 КПУ: 2 мандат (4,5 %).
 в сельские советы (общее число мандатов — 198) прошли преимущественно представители Партии Регионов — 173 (87 %), самовыдвиженцы — 16 (8 %), КПУ — 9 (5 %). В Малоянисольском и Старченковском сельсоветах все депутаты — представители Партии Регионов. В Володарском районе наблюдается максимальный результат Партии Регионов на юге Донецкой области.

Добропольский район 
 явка — около 60 %
 из 11 поселковых советов в четырёх произошли кадровые изменения
 поселковый голова пгт Святогоровка — Виктор Белянкин (самый молодой глава Донецкой области — 24 года)
 в районном совете всего 44 мандата.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в районный совет прошли:
 Партия регионов — 35 (79,5 %),
 КПУ — 4 (9,1 %),
 «Сильная Украина» — 2 (4,5 %) — по округу села Доброполье,
 «Батьківщина» — 2 (4,5 %) — по округу сёл Весёлое Поле, Первомайское
 «Единый центр» — 1 (2,3 %) — по округу сёл Каменка, Лиман, Петровское.

Константиновский район 
 явка на выборах — 67,76 %.
 в районном совете всего 40 мандатов, 36 из них (90 %) — Партия Регионов, 4 (10 %) — КПУ.

Красноармейский район 
 в районном совете всего 40 мандатов, 35 из них (87,5 %) — Партия Регионов, 5 (12,5 %) — КПУ.

Марьинский район 
 городской голова города Марьинка — Пономаренко, Валентина Борисовна (66 %, вновь, ранее — заведующая собесом). Явка по городу — 55,6 %.
 городской голова города Красногоровка — Легкоступ, Сергей Викторович — от Партии Регионов, повторно.
 городской голова города Курахово — Сажко, Сергей Николаевич от Партии Регионов.
 ближайшие конкуренты — Александр Вилиток (около 22 %, прежний городской голова), Анатолий Цыбульник (2 %, продавец местного промышленного магазина), Дмитрий Миненко (около 2 %, водитель).
 в районном совете всего 80 мандатов, 73 из них (91,7 %) — Партия Регионов, 5 (6,3 %) — КПУ, 2 (2,5 %) — Народная партия (по округу села Новомихайловка).
 в городском совете города Марьинка — 30 мандатов, в городах Красногоровка и Курахово по 36 мандатов.

Новоазовский район 
 явка на выборах — 51,6 % (одна из наименьших среди районов области).
 городской голова города Новоазовск — Сидоренко, Олег Валерьевич (36,6 %, от Сильная Украина, повторно).
 ближайший конкурент — Виктор Гроздов (28,3 %, от Партия регионов).
 с мая 2012 года — городской голова города Новоазовск — Орловский Владимир Казимирович (84,2 % при явке 30,3 %) — представитель Партии Регионов, работавший до этого заместителем главы городской администрации.
 13 сельских глав администраций из 15 (включая г. Новоазовск и пгт Седово) — представители Партии регионов, сельские главы Саханки и Казацкого — беспартийные.
 поселковый голова администрации пгт Седово — Безусенко Виктор Иванович, сельский голова села Безыменное — Жук Сергей Иванович, села Приморское — Марченко Светлана Викторовна, села Хомутово — Ткач Вита Петровна, села Розы Люксембург — Федорук Николай Иванович, села Виноградное — Яцко Евгений Кузьмич, села Павлополь — Шапкин Сергей Витальевич, села Лебединское — Гвоздиевская Екатерина Ивановна, села Казацкое — Харченко Николай Иванович, села Коминтерново — Чекмак Василий Петрович, села Красноармейское — Дяченко Ирина Владимировна, села Самойлово — Андреева Наталья Викторовна, села Саханка — Ивченко Пётр Васильевич, села Широкино — Глущенко Александр Николаевич.
 в районном совете всего 60 мандатов, в городе Новоазовск — 30.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в районный совет прошли:
 Партия регионов: 46 мандата из 60 (76,7 %),
 КПУ: 6 (10 %)
 Сильная Украина: 4 (6,7 %)
 СДПУ(о): 3 (5 %)
 «Фронт змин»: 1 (1,7 %)
 по результатам выборов в Новоазовский городской совет прошли:
 Партия регионов: 25 мандата из 30 (83,3 %),
 Сильная Украина: 3 (10 %)
 КПУ: 2 (6,7 %)
 для сельских советов Новоазовского района характерно широкое представительство разных политических сил: в 9 сельских советах 16 депутатов от КПУ, в трёх — 10 от Народной партии, в 5 — 5 от Аграрной партии Украины, в двух — 5 от СДПУ(о), в двух — 4 от «Фронта Змін», в одном (Новоазовском горсовете) — 3 депутата от «Сильной Украины», водном (Казацком сельсовете) — 2 депутата от СДПУ, а также 26 депутатов-самовыдвиженцев.

Першотравневый район 
 явка на выборах — 56 %.
 5 из восьми сельских и поселковых глав администраций — представители Партии Регионов (исключения — самовыдвиженцы головы пгт Ялта, сёл Мелекино и Стародубовка)
 поселковый голова пгт Мангуш — Котенджи, Александр Валентинович (от Партии регионов, повторно), пгт Ялта — Черница, Дмитрий Васильевич (самовыдвиженец, повторно), сельский голова села Мелекино — Попович Владимир Прокофьевич, села Урзуф — Аврамов Анатолий Константинович, села Бердянское — Букреева Наталья Александровна, села Ильичёвское — Супрун Леонид Тимофеевич, села Камышеватое — Кушнир Леонид Анатольевич, села Стародубовка — Иванин Михаил Николаевич.
 в районном совете всего 48 мандатов.
 по результатам выборов в многомандатном избирательном округе в городской совет прошли:
 Партия регионов 39 из 48 мандатов (81,3 %).
 «Сильная Украина» — 4 (8,3 %)
 Батьківщина — 3 (6,3 %)
 КПУ — 2 (4,2 %)
 в пяти из восьми сельсоветов представлены только самовыдвиженцы и депутаты от Партии Регионов, в Стародубовском сельсовете все депутаты представляют Партию Регионов, в одном (Камышеватском) сельсовете имеются 2 депутата от КПУ, а в двух (Камышеватском и Мелекинском)
сельсоветах — 2 депутата от Батьківщина.

Славянский район 
 в районном совете всего 32 мандата, 27 из них (84,4 %) — Партия Регионов, 3 (9,4 %) — Аграрная партия Украины (по округу сёл Адамовка, Никольское, Хрестище), 2 (6,3 % %) — КПУ.

Старобешевский район 
 в районном совете всего 56 мандатов, 53 из них (94,6 %) — Партия Регионов, 3 (5,4 %) — КПУ.
 городской голова города Комсомольское — Ледовских, Владимир Фёдорович — беспартийный, повторно.

Тельмановский район 
 в районном совете всего 60 мандатов, 53 из них (88,3 %) — Партия Регионов, 5 (8,3 %) — КПУ, по одному (1,7 %) от «Фронт змін» и «Батьківщина».

Шахтёрский район 
 в районном совете всего 26 мандатов, 23 из них (88,5 %) — Партия Регионов, 2 (7,7 %) — КПУ, 1 (3,8 %) — «Сильная Украина».

Ясиноватский район 
 в районном совете всего 48 мандатов, 39 из них (81,3 %) — Партия Регионов, 3 (6,3 %) — КПУ, по два (4,2 %) от «Фронт змін» (по округам сёл Весёлое, Новосёловка-Первая), «Сильная Украина» (по округу села Розовка) и «Батьківщина» (по округу села Пески).

Парламентские выборы на Украине (2012) 

Результаты по городам и районам области

Президентские выборы на Украине (2014) 

Состоялись 25 мая 2014 года на фоне активной фазы конфликта на востоке Украины. Как и во всей Украине победу на принявших участие в области избирательных участках получил Пётр Порошенко.

Результаты выборов по Донецкой области 
 Пётр Порошенко — 36,15 % (41 880 голосов)
 Сергей Тигипко — 19,66 % (22 777 голосов)
 Юлия Тимошенко — 7,64 % (8 852 голосов)
 Михаил Добкин — 6,81 % (7 899 голосов)
 Вадим Рабинович — 5,53 % (6 411 голосов)
 Пётр Симоненко — 4,34 % (5 036 голосов)
 Анатолий Гриценко — 4,16 % (4 825 голосов)
 Олег Ляшко — 2,90 % (3 365 голосов)
 Ольга Богомолец — 2,60 % (3 022 голосов)
 Валерий Коновалюк — 2,07 % (2 400 голосов)
 Дмитрий Ярош — 0,79 % (922 голосов)
 Олег Тягнибок — 0,70 % (815 голосов)
 Юрий Бойко — 0,69 % (803 голосов)

Результаты выборов по городам Донецкой области 
Результаты выборов в городe Мариуполь
Явка на выборах в городе Мариуполе составила 14,47 %, голосовать пришло 46 695 человек из 322 760, имеющих право голоса. Для сравнения общее число пришедших голосовать в Донбассе составило 190 794 человек из 906 768 (активность — 21,04 %). По результатам обработки 100 % участков (216) голоса распределились следующим образом:

Парламентские выборы на Украине (2014) 

Состоялись 26 октября 2014 года, уже после начала активной фазы конфликта на востоке Украины.
Результаты выборов по Донецкой области по состоянию на 5 ноября 2014 года (20:35:22), когда было обработано 98,3 % голосов:
 Политическая партия «Оппозиционный блок» — 38,93 % (168 728 голосов)
 Партия «Блок Петра Порошенко» — 18,16 % (78 743 голосов)
 Коммунистическая партия Украины — 10,23 % (44 377 голосов)
 Партия Сергея Тигипко «Сильная Украина» — 8,51 % (36 911 голосов)
 Политическая партия «Народный фронт» — 6,08 % (26 387 голосов)
 Радикальная партия Олега Ляшко — 4,15 % (17 998 голосов)
 Политическая партия «Объединение „Самопомощь“» — 3,83 % (16 635 голосов)
 Политическая партия «Всеукраинское объединение „Батькивщина“» — 1,89 % (8 209 голосов)
 Политическая партия «Всеукраинское объединение «Свобода»» — 1,19 % (5 173 голосов)
 Политическая партия «Гражданская позиция (Анатолий Гриценко)» — 1,13 % (4 924 голосов)
 Политическая партия «Правый сектор» — 0,98 % (4 251 голосов)

Результаты по мажоритарным округам:

Всеобщие выборы в Донецкой народной Республике 2014 года 

Прошли без участия киевских властей на части территории Донецкой области, объявленной ранее Донецкой Народной Республикой 2 ноября 2014 года. Результаты выборов не были признаны Украиной и международным сообществом.
Основные результаты выборов в ДНР в сравнении с выборами Президента Украины 25 мая 2014.

В результатах выборов в Донецкой Народной Республики, как видно из таблицы, обращает на себя внимание следующее:
 Огромное количество запасных бюллетеней (более трети: выдано 1 379 677, а избирателей в списках было всего 1 012 682) на выборах в ДНР (к примеру, на выборах на Украине всего 1,5 %). Кроме того отсутствует всякая информация об общем количестве напечатанных бюллетенях.
 Наличие проголосовавших путём дистанционного электронного голосования и по почте (что является грубейшим нарушением тайного голосования), количество которых превысило 10 % от всех принявших участие в выборах (в истории выборов на Украине и Российской Федерации такого феномена не было никогда).
 Очевидная ошибка при подсчёте полученных от дистанционного электронного голосования (98 477) и по почте (5 063): в сумме они ровно на 1 000 голосов меньше проголосовавших таким образом (104 540). Подобная ошибка «закралась» как при подсчёте голосов за главу ДНР, так и при подсчёте голосов в Народный Совет.
 Огромное количество проголосовавших по месту пребывания (на дому и т. д.), превысившее 16 %, что при наличии вооружённых людей, обеспечивающих безопасность выборного процесса вне помещений для тайного голосования, в большом количестве случаев ставит под вопрос тайность таких голосов. К примеру, на Украине на дому (по месту пребывания) проголосовало менее 4 %.
 Количество испорченных (и признанных недействительными) бюллетеней на выборах главы ДНР (43 039) один в один совпадает с количеством испорченных бюллетеней на выборах в Народный Совет (43 039)!
 Количество испорченных (и признанных недействительными) бюллетеней на выборах в ДНР, которые содержали только 2-3 строки кандидатов или партий в выборах в Народный Совет, почти в три раза (4,25 % против 1,36 %) превышало количество испорченных бюллетеней на выборах на Украине, где в бюллетенях имелась 21 строка с паспортными данными кандидатов, их краткой биографической информацией.
 Абсолютно арифметически «круглые» процентные показатели поддержки кандидатов (за Захарченко проголосовали, например, 78,93000 % избирателей (765 340 из 969 644), за Кофмана — 11,4500 %, за Сивоконенко — 9,6200 %), партий (за «Донецкую республику» 68,3500 %, за «Свободный Донбасс» — 31,6500 %), а также процент испорченных бюллетеней — 4,2500 %, что в природе встречается с необычайно крайней редкостью.

Результаты вызвали сомнение у электорального географа Александра Киреева. Он указывает на то, что получившиеся проценты слишком круглые «с точностью до человека», и абсолютные цифры голосовавших получены из процентов.

 Выборы главы. В список избирателей на момент окончания голосования было включено  избирателя. Получено  действительных бюллетеня и  недействительных (4,2500 %).
 Премьер-министр ДНР Александр Захарченко —  голосов (78,9300 % от числа действительных бюллетеней).
 Вице-спикер Союзного парламента Новороссии Александр Кофман —  голоса (11,4500 %).
 Депутат Народного Совета ДНР Юрий Сивоконенко —  голосов (9,6200 %).
 Выборы в Народный Совет:
 «Донецкая республика» —  голосов (68,3500 % от числа действительных бюллетеней)
 «Свободный Донбасс» —  голосов (31,6500 % от числа действительных бюллетеней).
3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Роман Лягин огласил итоги выборов депутатов Народного Совета в процентном отношении следующим образом: «Донецкая республика» набрала 64,43 %, «Свободный Донбасс» — 27,75 %. Народный совет был избран сроком на четыре года в количестве 100 депутатов, из них «Донецкая республика» получила 68 депутатских мандатов, «Свободный Донбасс» — 32 мандата.

Особенности выборов в Донецкой области

Выборы «по-донецки» 
Донецкая область — первый регион Украины, в котором силами, главным образом, местного админресурса на парламентских выборах 2002 года были фактически уничтожены разными путями позиции традиционной для Донбасса Коммунистической партии Украины, которая на тех выборах уступила первое место пропрезидентскому блоку «За Единую Украину». Тотальные фальсификации повторялись и на последующих выборах, чему существует уже официальное подтверждение — вердикт Верховного Суда Украины. Выглядела фантастической не только явка избирателей, но и поддержка «своего» кандидата. Однако такие цифры поддержки на переголосовании второго тура парламентских выборов 2004 года (фактически — на третьем туре) сохранились лишь по участкам, расположенным на полностью подвластным местному админресурсу — по больницам и учреждениям пенитенцитарной системы.

Донецкие политики 
Президенты:

 Янукович Виктор Федорович (с 25 февраля 2010 — по 22 февраля 2014)

Премьер-министры:

 Александр Ляшко
 Виталий Масол
 Ефим Звягильский — исполняющий обязанности
 Виктор Янукович
 Николай Азаров

Народные депутаты Украины

Из 5 партий и блоков, прошедших в Верховную Раду Украины по итогам парламентских выборов 2006 года, по крайней мере, в трёх присутствуют позиции донецких политиков:
 Партия Регионов. Из общего списка проходных кандидатов в народные депутаты Украины (186 человек) — 47 имеют донецкую прописку, кроме того принадлежность к донецкой группе никто не станет оспаривать у таких «киевлян» как Рыбак, Звягильский, Богатырева, Янукович, Ландык и другие.
 КПУ. Большинство нынешних лидеров Коммунистической партии Украины имеют или имели тесные связи с донецким регионом. Лидер КПУ — Пётр Симоненко родом из Донецка.
 СПУ. С социалистами прошли в Верховную Раду Украины и представители Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
 другие: Кужель Александра Владимировна

Городские головы Донецкой области (приведены данные только по городам областного подчинения).

Большинство глав городских советов Донецкой области представляют Партию Регионов. Исключение составляют городские головы Красноармейска (Блок «Наша Украина»), Ясиноватой (СПУ), баспартийные городские головы Мирнограда, Константиновки, Новогродовки, Славянска, Горловки.

Приложение 1. Результаты по городам и районам области

См. также 
 Выборы в Мариуполе
 Региональные выборы на Украине (2006)
 Региональные выборы на Украине (2010) (Местные выборы на Украине (2010))
 Всеобщие выборы в Донецкой Народной Республике (2014)

Примечания

Ссылки 
 Центральная избирательная комиссия (ЦИК)

Донецкая область
Выборы на Украине